Chapulco kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Chapulco (kommun), Puebla, 
 Chapulco (ort), ort, Puebla, Nicolás Bravo,